Вег () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вег, Аттила (род. в 1985 году) — словацкий боец смешанного стиля венгерского происхождения.
 Вег, Карлос (род. в 1958 году) — американский экономист уругвайского происхождения. 
 Рат-Вег, Иштван (1870—1959) — венгерский юрист и писатель.